8tv est le nom usuel de plusieurs chaînes de télévision :
 en ,
 8TV (Chine), chaîne chinoise 宽带卫星网络电视.电影] ;
 en  (en ),
 8TV (Catalogne), chaîne catalane
 aux ,
 Wood TV (dans le Michigan),
 WISH-TV (à Indianapolis),
 News Channel 8 ;
 en ,
 8TV.